1. basketbalová liga žen 1993 byla 1. sezóna samostatné české ligové soutěže. Navázala bezprostředně na federální soutěž, která byla z rozhodnutí Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) předčasně ukončena po základní části. Poté začala 23. ledna 1993 základní částí a skončila 27. března 1993 rozhodujícími zápasy o medaile.

Kluby v soutěži 
V sezóně 1993 hrálo v 1. Basketbalové lize žen následujících šest klubů:
 USK Praha
 SK MORCAN Královo Pole
 BK ČZ Strakonice
 BK AMCICO Praha
 TJ Sokol Hradec Králové
 BLC Sparta Praha

Herní systém 
1. Basketbalová liga žen byla otevřená soutěž.

Sezóna se skládala ze dvou částí:
 dlouhodobá část hraná systémem každý s každým doma - venku
 play-off kdy čtyři nejlepší družstva hrají vylučovacím způsobem na dvě vítězná utkání v semifinále a ve finále a o 3. až 4. místo na tři vítězná utkání.
 5. a 6. družstvo hrálo o 5. až 6. místo na dvě vítězná utkání.
Pro následující sezónu do soutěže postoupila čtyři družstva z 1. České národní ligy.

Zápasy sezóny

Konečná tabulka

Play off

Semifinále

O 5. místo

O 3. místo

Finále 

Česká basketbalová liga žen
Basketbal v roce 1993